Donald Harron (1924-2015), acteur, scénariste et réalisateur canadien ;
 John Harron (1903-1939), acteur américain, frère de Robert Harron ;
 Mary Harron (née en 1953), productrice, réalisatrice et scénariste canadienne ;
 Robert Harron (1893-1920), acteur américain, frère de John Harron.

Voir aussi